Joe Courtney kan syfta på:

Joe Courtney (basketspelare), född 1969, professionell basketspelare i NBA 1992-1997
Joe Courtney (politiker), född 1953, ledamot av USA:s representanthus sedan 2007